Кушктеппинський джамоат () — джамоат у складі Темурмаліцького району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Кушкіяї-Мобайн.

До 4 липня 2013 року джамоат називався Кушкійським. До 16 квітня 2021 року мав назву Джамоат імені Лакая Кармішева.

До складу джамоату входять 19 сіл:

Примітки

Джерела 
 О переименовании некоторых административно-территориальных единиц и населённых пунктов Хатлонской области 

Джамоати Темурмаліцького району